Соловьёв, Алексей Иванович (1920—1995) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Соловьёв, Алексей Иванович (род. 1973) — российский боксёр-профессионал.